Крепі () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Крепі () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале